Dödsfällan kan syfta på:

 Dödsfällan (1951) – en amerikansk film från 1951 av Ted Tetzlaff, originaltitel Under the Gun
 Dödsfällan (1982) – en amerikansk film från 1982, originaltitel Deathtrap
 Dödsfällan (1992) – en amerikansk TV-film från 1992, originaltitel Deadbolt
 Dödsfällan (1993) – en svensk TV-film från 1993 av Mats Arehn
 Dödsfällan (pjäs) – en pjäs från 1978 av Ira Levin, originaltitel Deathtrap
 Beck – Dödsfällan – en svensk film från 2022